Ивлева: женская форма фамилии .

 Известные носительницы 
 Ивлева, Вера Александровна (1943—1999) — советская и российская актриса.
 Ивлева, Виктория Марковна (род. 1956) — российская журналистка и фотограф.
 Ивлева, Надежда Семёновна (1932—2022) — советский и российский скульптор.
 Ивлева, Пелагея Сергеевна (1904—1986) — советский хозяйственный, государственный и политический деятель, Герой Социалистического Труда.
 Ивлева, Татьяна Ивановна (1908—1983) — звеньевая колхоза, Герой Социалистического Труда.

См. также 
 Ивлеева, Анастасия Вячеславовна (Настя Ивлеева; род. 1991) — российская телеведущая, актриса и видеоблогер.